Sexuellt utnyttjande kan syfta på;

Sexuellt utnyttjande av barn – brott enligt svensk lag
Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning – ett brott enligt svensk lag

Se även
Sexuellt övergrepp (Sverige) – en brottsrubricering för en form av sexualbrott i Sverige